Jurij Baltazar pl. Raffay (madžarsko arkosi Raffay György Balthazar,), prekmurski katoliški duhovnik * o. 1728. Prosečka vas (madž. Kövesvölgy), † 19. januar 1789 Murska Sobota.

Jurij Baltazar Raffay je bil rojen v Prosečki vasi (madž. Kövesvölgy) ok. leta 1728. Natančni datum njegoveja rojstva je neznan, saj se matične knjige pred letom 1733 niso ohranile. Oče je bil Janez (madž. Janos) pl. Raffay, mati pa Katarina pl. Balogh de Ber, sestrična znamenitega generala Adama pl. Balogh de Ber, ki se je kot eden izmed najboljših poveljnikov krucev boril na stani Franca Rakoczyja. Imel je še enega brata Franca pl. Raffayja, ki se je poročil z Klaro pl. Nagy iz Bakovec. Družina Raffay izvira iz kraja Arkos (Transilvanija) po katerem so nosili predikat de Arkos oz. madžarsko arkosi. Leta 1686 jim je cesar Leopold I. potrdil plemstvo, katero je bilo istega leta javno proglašeno na županijski skupščini v Zagrebu. Po svoji materi Katarini pl. Balogh de Ber je Raffay potomec dolnjelendavskih Banffyjev.

Po študiju v Győru je bil leta 1750 posvečen v duhovnika. Najprej je med leti 1750-1755 služboval kot dvorni kaplan pri grofu Szápáryju v Murski Soboti. Zatem je bil med leti 1755-1768 župnik na Tišini, med leti 1768-1773 župnik v Martjancih in nato vse do svoje smrti župnik v Murski Soboti. Tik po njegovi smrti je zgorelo župnišče v Murski Soboti in ogenj je uničil matične knjige za leta 1772-1789. Raffay je tekoče govoril prekmursko, nemško, madžarsko in latinsko.

Družinsko drevo

Viri 
 Jožef Smej: Mikloš Küzmič med državnim aparatom, cerkveno oblastjo in fevdalno gosposko, Zgodovinski časopis, 1998, št. 1

Slovenski rimskokatoliški duhovniki